Il singolare del torneo di tennis AAPT Championships 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Haas che ha battuto in finale Nicolás Massú 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (quarti)
  Tim Henman (semifinali)
  Arnaud Clément (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (primo turno)

 Tommy Haas (campione) 
 Andrei Pavel (secondo turno) 
 Thomas Johansson (quarti) 
 Andrew Ilie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 2001
ATP Tour 2001